Guntermann ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Guntermann (1839–1918), österreichischer Rechtsanwalt im Königreich Böhmen
 Franz Guntermann (1881–1963), deutscher Bildhauer
 Georg Guntermann, deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Josef Guntermann (1856–1932), deutscher Künstler
 Paul-Heinz Guntermann (1930–2006), von 1981 bis 1993 Leiter des Katholischen Auslandssekretariats der Deutschen Bischofskonferenz 
 Wilhelm Guntermann (1887–1976), deutscher Maler, er wird der Hollerbacher Malerkolonie zugerechnet

Siehe auch
 Gundermann (Begriffsklärung)